Gmina Riverton – gmina w USA, w stanie Iowa, w hrabstwie Clay
 Gmina Riverton – gmina w USA, w stanie Iowa, w hrabstwie Floyd